Реципие́нт ( — «получающий») — тот, кто получает что-то, например:
 Реципиент — пациент, которому выполняют переливание крови или пересадку органов.
 Реципиент — человек, принимающий некое сообщение.
 Реципиент, или ресивер, — разновидность сосуда для сборки жидкости или газа.

См. также